PD steht als Abkürzung für:
 Chemin de fer Porrentruy–Delle, ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Parlamentsdienste, Stabsstelle der Schweizerischen Bundesversammlung
 PD – Berater der öffentlichen Hand, öffentlich-rechtliches Beratungsunternehmen
 Police Department, lokale Polizeibehörde in Nordamerika, siehe Polizei (Vereinigte Staaten)
 Polizeidienstkunde, Polizeidirektion, Polizeidirektor, siehe auch Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei #Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes
 Polyphony Digital, japanischer Spieleentwickler
 Potsdam Datum, geodätisches Datum, das vor allem in Deutschland benutzt wird
 Pressedienst
 Privatdozent, Hochschullehrer mit akademischer Lehrerlaubnis
 Probability of Default, siehe Ausfallwahrscheinlichkeit
 Product Development, Produktentwicklung, Teileinheit/Funktion von Unternehmen
 Public Domain, Werk, das keinem Urheberrecht mehr unterliegt, siehe Gemeinfreiheit

Medizin:
 Paukendrainage, Operation am Trommelfell
 Peritonealdialyse, Blutreinigungsverfahren
 Pharmakodynamik
 Polydipsie
 Pupillendistanz, siehe Augenabstand, Entfernung zwischen den beiden Mittelpunkten der Pupillen
 Protonendichte, eine der drei Grundgewichtungen im MRT, siehe Magnetresonanztomographie

Parteien:
 Partito Democratico, Mitte-links-Partei in Italien
 Popolari Democratici, Partei in Italien
 Partido Democrático (Portugal), portugiesische Partei
 Partia Demokratyczna – demokraci.pl, ehemalige liberale Partei in Polen
 Partidul Democrat, Partei in Rumänien
 Partai Demokrat, demokratische Partei in Indonesien
 Partido Democrático (Osttimor), Partei in Osttimor

Technik:
 Pumpe-Düse-System, Kraftstoff-Einspritzverfahren für Dieselmotoren des Kraftfahrzeugherstellers Volkswagen
 Power Delivery, Leistungsmerkmal bei USB-Verbindungen, siehe Universal Serial Bus
 Phasewriter Dual, optisches Speichermedium

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Padua
 Norwegen: Arendal in der Provinz Agder
 Slowakei: Okres Prievidza

Pd steht für:
 Palladium, chemisches Element
 Pure Data, Programmiersprache

PD